Stefan Bernheimer ist der Name folgender Personen:

* Stefan Bernheimer (Mediziner) (1861–1918), österreichischer Augenarzt und Hochschullehrer 
 Stefan Bernheimer (Musiker) (* 1963), österreichischer Komponist und Gitarrist